Курцево:

 Курцево — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Курцево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Курцево — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Курцево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Курцево — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Курцево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Курцево — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Курцево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Курцево — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Курцево — деревня в Андреапольском районе Тверской области.